Para el uso del término, Fear Factor ver:

Televisión 
 Fear Factor, reality game show estadounidense, transmitido por NBC.
 Fear Factor en Brasil, es llamada Hipertensão, es transmitido por TV Globo.
 Fear Factor en Colombia, la versión es llamada Frente al miedo, transmitido por Caracol TV.
 Fear Factor India, reality game show hindú, transmitido por SET Asia.
 Fear Factor Chile, reality game show chileno, transmitido por Canal 13.

Música 
 Fear Factory, es una banda estadounidense de industrial metal.